X-Static – gruppo musicale dance italiano
 X-Static – album degli Hall & Oates del 1979
 X-Static – traccia dell'album Foo Fighters dei Foo Fighters del 1995